Хорішко Анатолій Ілліч (1954) — український державний і політичний діяч, Міністр сільського господарства і продовольства України (1996–1997)
 Хорішко Володимир Дмитрович (1958) — директор товариства «Корпорація „Агро-Союз“», Герой України

Українські прізвища